Die folgende Auflistung zeigt alle bisherigen Spieler der Iserlohn Roosters, die bei mindestens einem DEL-Spiel der regulären Saison oder den Play-Offs im Kader standen. Im Jahre 2000 lagerte der Iserlohner EC e.V. seine Profimannschaft in eine GmbH aus, die den Namen Iserlohn Roosters bekam. Bislang standen 239 Spieler aus 19 Nationen bei einem DEL-Spiel im Kader der Roosters.

Bei den Torhütern, die ausschließlich als Back-up zum Einsatz kamen, ist die Anzahl dieser Spiele in Klammern angegeben. Spieler, die in den Playoffs für die Roosters aktiv waren, haben eine zweite Spalte mit den entsprechenden Werten für Spiele, Tore, Assists, Punkte und Strafminuten. Bei der Angabe jetziger Verein wird bei DEL-Mannschaften auf die Nennung der Liga verzichtet. Im Unterartikel Iserlohn Roosters/Statistik finden sich nach Kategorien sortierte Rekordlisten. Alle Statistiken befinden sich auf dem Stand nach der Saison 2016/17.

Alphabetische Auflistung 

Legende:
(# = Rückennummer; Pos = Position; Nat = Nationalität; C = Center; LW = Linker Flügel; RW = Rechter Flügel; D = Verteidiger; G = Torwart; Sp = Spiele; T = Tore; A = Assists; Pkt = Punkte; SM = Strafminuten; +/− = Plus/Minus)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

V

W

Y

Zeitliche Auflistung 

Legende:
(C = Mannschaftskapitän; A = Assistenzkapitän)
Saison 2000/01

Saison 2001/02

Saison 2002/03

Saison 2003/04

Saison 2004/05

Saison 2005/06

Saison 2006/07

Saison 2007/08

Saison 2008/09

Saison 2009/10

Saison 2010/11

Saison 2011/12

Saison 2012/13

Saison 2013/14

Saison 2014/15

Saison 2015/16

Saison 2016/17

Auflistung nach Rückennummer 
In der folgenden Tabelle sind die Spieler der Roosters nach ihrer Rückennummer sortiert dargestellt. Dabei haben einige Spieler während ihrer Zeit in Iserlohn zwei verschiedene Rückennummern getragen, sind demnach zweimal aufgeführt. Aktuelle Roosters-Spieler sind in Fett-Schrift dargestellt. Am 12. September 2014 wurden die Rückennummern 5 und 21 zu Ehren der ECD-Spieler Jörg Schauhoff und Dieter Brüggemann gesperrt und werden nicht mehr vergeben. Am 27. Februar 2018 wurde dann auch die Rückennummer 25 zu Ehren des langjährigen Torhüters Čestmír Fous gesperrt. Des Weiteren wurde zu Ehren von Mike York am 1. April 2016 bekannt gegeben, dass die Rückennummer 78 nicht mehr vergeben wird.

 Bei seinem 500. und letzten DEL-Spiel lief Rick Goldmann am 4. März 2007 gegen den EV Duisburg per Ausnahmegenehmigung mit der Rückennummer 500 auf.
 Anlässlich seines 700. DEL-Spiels bestritt Robert Hock am 6. Dezember 2009 eine Partie mit der Nummer 700.
 Bei seinem 800. DEL-Spiel trug Robert Hock am 6. November 2011 die Nummer 800.
 Anlässlich seines 800. DEL-Spiels trug Boris Blank am 3. Januar 2016 die Rückennummer 800.

Auflistung nach Nationalität 
Im Falle einer doppelten Staatsbürgerschaft oder einer Einbürgerung steht hinter dem Namen des Spielers die zweite/ursprüngliche bzw. neue Nationalität in Klammern.

Auflistung nach Draft-Position 
Beim NHL Entry Draft sichern sich die Teams der National Hockey League die Rechte an talentierten Nachwuchsspieler. Einige, vor allem nordamerikanische, Roosters-Spieler wurden bei Drafts gezogen. Folgende Tabelle zeigt an welchen Stellen die Spieler gezogen wurden.

Dass ein Spieler zwar in einer früheren Runde, dennoch aber an späterer Position gezogen wurde, liegt daran, dass sich die Zahl der auswählenden Teams über die Jahre hinweg vergrößert hat.

Jüngster/Ältester Spieler aller Zeiten

Quellen 

!
Iserlohn Roosters